P.H.Raven kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter H. Raven
 Peter Hamilton Raven

Robotskapade auktorsförkortningar